Adolf Beltran i Ibáñez, polític valencià
 Adolf Beltran i Català, periodista valencià